Marianne Bruchez (1969-), une personnalité suisse militante pour les droits LGBT ;
 Vivian Bruchez (1986-), un skieur et alpiniste français.